Sezon 1990/91 2. Fußball-Bundesligi – 17. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny spadały do Amateur-Oberligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1990/91 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 FC Schalke 04 i MSV Duisburg awansowały do Bundesligi 1991/92.
 Stuttgarter Kickers  wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1991/92.
 1. FC Schweinfurt 05, TSV Havelse, Preußen Münster i Rot-Weiss Essen spadły do Amateur-Oberligi 1991/92. 
 * Rot-Weiss Essen nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1991/92, dzięki czemu SV Darmstadt 98 utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Baraż o awans do Bundesligi 

 FC St. Pauli przegrał mecze barażowe i spadł do 2. Fußball-Bundesligi 1991/92.
 Stuttgarter Kickers  wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1991/92.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord 

 FC Remscheid awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1991/92.
 VfL Wolfsburg, 1. SC Göttingen 05, SC Verl i Tennis Borussia Berlin pozostały w Amateur-Oberlidze 1991/92.

Grupa Süd 

 TSV 1860 Monachium awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1991/92.
 KSV Hessen Kassel, 1. FC Pforzheim i Borussia Neunkirchen pozostały w Amateur-Oberlidze 1991/92.

Grupa Nordost A 

 FC Stahl Brandenburg awansowała do 2. Fußball-Bundesligi 1991/92.
 FC Berlin, 1. FC Union Berlin i 1. FC Magdeburg pozostały w Amateur-Oberlidze 1991/92.

Grupa Nordost B 

 1. FC Lokomotive Leipzig awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1991/92.
 Eisenhüttenstädter FC Stahl, FSV Zwickau i FC Sachsen Leipzig pozostały w Amateur-Oberlidze 1991/92.

Zobacz też 
 Bundesliga 1990/91
 Amateur-Oberliga 1990/91
 NOFV-Oberliga 1990/91

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
1990 w Niemczech
1991 w Niemczech